Slovo Birgus může označovat:

 rod poustevníčků, který má jediného zástupce: krab palmový (Birgus latro)

příjmení
 Vladimír Birgus – český fotograf a vysokoškolský profesor
 Jana Birgusová – česká herečka